Wysoczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wysoczyn, village du powiat de Grójec
 Wysoczyn, village du powiat d'Otwock